

Bevezető

A dán királyok I. Hardeknuttól a jelenleg uralkodó II. Margitig vérségi-rokoni kapcsolatban állnak egymással. Ennek ellenére különböző dinasztiák alkotják családfájukat, mivel törvénytelen gyermekek és nőági rokonság is közreműködött a trónutódlásban.
 Skjöldung- (Yngling vagy Jelling) ház (899 – 1042)
 Yngling-ház (1042 – 1047)
 Sven Estridsson-ház (1047 – 1157)
 Waldemar-ház (1154 – 1375, 1387 – 1412)
 Folkung-ház (1376 – 1387)
 Pomerániai-ház (1396 – 1439)
 Wittelsbach-ház (1440 – 1448)
 Oldenburg-ház (1448 – 1863)
 Glücksburg-ház (1863-tól napjainkig) [az Oldenburg-ház mellékága]

Családfa

Források 
 roglo.eu – hozzáférés: 2022. február 21.
 homar.org – hozzáférés: 2022. február 21.

Kapcsolódó szócikkek 
 Dánia uralkodóinak listája

Uralkodói családfák